Having a Party – singolo di Sam Cooke del 1962
Having a Party – album delle The Pointer Sisters del 1977
Having a Party – album dei Chips del 1982